Inangahua bezeichnet 

 Inangahua (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Inangahua Junction, Ort in Neuseeland
 Inangahua Landing Ort in Neuseeland
 Inangahua River, Fluss in Neuseeland

Siehe auch:
 Inangahua-Erdbeben von 1968